Цзо́у Цян (; ) — китайский кёрлингист.

В составе мужской сборной Китая участник  (заняли пятое место), четырёх  (лучший результат — пятое место в ), пяти  (лучший результат — чемпионы в ), чемпион зимних Азиатских игр 2017. В составе юниорской мужской сборной Китая чемпион Тихоокеанско-азиатского чемпионата среди юниоров 2013.

Играет на позициях третьего и четвёртого.

Достижения 
 Кубок мира по кёрлингу 2018/2019: серебро (финал).
 : золото (), серебро (, , ), бронза ().
 Зимние Азиатские игры: золото (2017).
 Тихоокеанско-азиатский чемпионат по кёрлингу среди юниоров: золото (2013).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Не женат.

Начал заниматься кёрлингом в 2003 году, в возрасте 11 лет.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Curling World Cup
 Видео:
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Китая
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Чемпионы Азиатских игр по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года